Акт о правительстве Ирландии — законодательные акты.

 Акт о правительстве Ирландии (1914) — обсуждавшийся в парламенте Соединённого Королевства в 1914 году, согласно которому Ирландия получила собственный парламент.
 Акт о правительстве Ирландии (1920) — акт парламента Великобритании, разделивший Ирландию на две части.